Культурный центр «Райтхалле» () — центр современного искусства, расположенный в Берне по адресу улица Нойбрюкштрассе, дом 8 в здании бывшего сквота. Среди местного населения известен как «Райтшуле» или просто «Халле» («зал»).

История и описание 
Школа верховой езды была построена общиной Берна в период с 1895 по 1897 год по проекту архитектора Альберта Герстера: здание в стиле романтизма отличает ряд отвесных крыш. Вокруг основного корпуса размещались конюшни и служебные помещения. После того, как лошадей в Берне постепенно заменили автомобили, помещения стали использоваться как складские.

В 1980-х годах, во время молодежных волнений в Швейцарии, здание бывшей верховой школы стало молодежным центром: в 1981 году его помещения были заняты бунтующей молодежью и зал стал использоваться для проведения культурных мероприятий. Но уже в 1982 году сквоттеры были насильственно выселены властями. В связи с недостатком культурных и развлекательных площадок для молодёжи, в Берне с середины 1980-х годов регулярно проводились «захваты» (), в рамках которых различные помещения захватывались на одну ночь для проведения мероприятия. 24 октября 1987 года бывший зал для верховой езды был впервые занят таким образом; 31 октября, для проведения второй ночи культуры, он был оккупирован повторно. Затем он был занят на постоянной основе (см. сквоттинг).

Несмотря на неоднократные угрозы выселения и неудачные попытки властей в 1990-е годы закрыть автономный культурный центр, он продолжает существовать по сей день. В 1999—2004 годах власти города Берн, в тесном сотрудничестве с самими сквоттерами, отремонтировали здание на общую сумму в 13 миллионов швейцарских франков. В 2004 году Райтхалле и городская администрация подписали официальный договор аренды. При этом в окрестностях зала регулярно происходят ожесточенные столкновения между полицией и местными молодежными бандами. В результате таких инцидентов Райтхалле постоянно является предметом дискуссии между теми, кто подчеркивает важность зала как культурного центра, и теми, кто хочет усилить контроль над заведением.

Бернские избиратели пять раз голосовали по вопросу о будущем Райтхалле: предложения о его ликвидации каждый раз отклонялись. Так в 2010 году инициатива партии SVP по продаже здания была поставлена на голосование, но отклонена с 68,4 процентами голосов против. Сегодня центр предлагает своим посетителям весьма разнообразную программу: от концертов и театральных постановок, до киносеансов и литературных чтений.

См. также 
 Кунстхалле
 Культурный центр «Rote Fabrik» в Цюрихе
 Тахелес в Берлине
 Рормайстерай в Шверте

Примечания

Литература 
 Daniel Rüti, Johannes von Wartenweiler, Fredi Lerch, Caroline Bühler, Nicole Stolz, Hans Dampf (Hrsg.): Reithalle Bern. Autonomie und Kultur im Zentrum. Rotpunkt Verlag Zürich, 2000. ISBN 3858691496.
 Reitschule Bern, Abteilung Zukunft: «Reitschule Bern. 20 Jahre und mehr». Edition 8, Zürich, 2007. ISBN 978-3-85990-126-1.
 Mirja Bänninger, Rodrigo Krönkvist, Ueli Mäder: Berner Reitschule — ein soziologischer Blick. Studie auf Anfrage des Gemeinderates der Stadt Bern. Institut für Sozialplanung und Stadtentwicklung Seminar für Soziologie der Hochschule für Soziale Arbeit (FHNW) der Universität Basel 2014.
 Andreas Hauser, Peter Röllin, Brechtold Weber: Bern. In: INSA: Inventar der neueren Schweizer Architektur, 1850—1920: Städte. Band 2, 1986, S. 511—512, doi:10.5169/seals-3534.

Ссылки 
 

Достопримечательности Берна
Художественные музеи и галереи
Здания и сооружения, заложенные в 1895 году
Здания и сооружения, построенные в 1897 году
1897 год в Швейцарии